Bestmann steht für
Bestmann (Seefahrt), Mitglied der Schiffsbesatzung 

Bestmann ist der Name folgender Personen:
 Frithjof Bestmann (1898–1990), deutscher lutherischer Geistlicher, Stiftspropst und Heimatforscher
 Hans Jürgen Bestmann (1925–2005), Chemiker und Hochschullehrer
 Hugo Johannes Bestmann (1854–1925), lutherischer Theologe und Geistlicher 
 Tanja Bestmann (* 1970), deutsche Politikerin der SPD (Hamburg)

Weiteres
Bücker Bestmann, Sportflugzeug